Маресево — название населённых пунктов в России:

 Маресево — село в Краснооктябрьском районе Нижегородской области.
 Маресево — село в Починковском районе Нижегородской области.